Jan van Kleef (graaf), graaf van Kleef (1347-1368)
Johan I van Kleef (1419-1481), hertog van Kleef
Johan II van Kleef (1458-1521), hertog van Kleef
Johan III van Kleef (1490-1539), hertog van Kleef
Johan Willem van Kleef (1562-1609), hertog van Kleef